Nostradamus (1503-1566), Frans apotheker en helderziende
 Nostradamus (film), een film uit 1994 van Roger Christian
 Nostradamus (album), een muziekalbum uit 2008 van de Britse band Judas Priest
 Nostradamus – the fate of man, een muziekalbum uit 2005 van de Nederlandse band Kayak
 Nostradamus (bier), een Belgisch bier

Zie ook 
 Nastradamus, een muziekalbum uit 1999 van de Amerikaanse rapper Nas